Щелчки — характерные звуки. Другие значения:
 Щелчки (Чапаев) — игра на шашечной доске по выбиванию шашек по типу бильярда.
 Щелчки (1973) — фильм грузинского режиссёра Резо Эсадзе.
 Щёлкающие согласные